Nudant steht für:
 Lac Nudant, See in Nord-du-Québec, Kanada

Nudant ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Pierre Nudant (1861–1952), französischer General und Vorsitzender der Ständigen Interalliierten Waffenstillstandskommission
 Jean-Marc Nudant (* 1942), französischer Politiker (UMP) und Mitglied der Nationalversammlung (2002–2007)